Chuh steht für:
 Chuj-Sprache (Schreibweise), Sprache aus der Familie der Maya-Sprachen

Chuh ist der Familienname folgender Personen:
 Ceci Chuh (* 1991), deutsche Schauspielerin